«Зага́льна німе́цька біогра́фія» () — 56-томний біографічний словник німецькою мовою. Виданий у 1875–1912 роках Історичною комісією Баварської академії наук, у видавництві Duncker & Humblot, в Лейпцигу, Німеччина. Головний редактор — Рогус-Фрайгер фон Лілієнкрон. Містить близько 26,5 тисяч біографій осіб, що померли до 1900 року й мешкали у німецькомовних країнах, а також Нідерландах до 1648 року. Вперше ідея видання біографічного багатотомника виникла 1858 року, але була похована внаслідок нестачі коштів. 1868 року, на прохання Леопольда фон Ранке, проєкт відновили під керівницвтом фон Лілієнкрона та його помічника Франца-Ксавера фон Веґеле. Протягом багаторічної роботи було видано 45 основних томів, 10 томів-доповнень і 1 том з покажчиками. 2-е видання вийшло в 1967–1972 роках. Наступником словника стала оновлена серія «Нова німецька біографія», що видається з 1953 року. У травні 2003 року Баварська академія наук безкоштовно виклала зміст усіх 56 томів у інтернеті, в режимі онлайн. Інтернет-проєкт корегується Баварською державною бібліотекою, Історичною комісією Баварської академії наук, Австрійською академією наук та Фондом «Історичний словник Швейцарії». Текст словника також доступний у Вікіджерелах німецькою мовою.

Томи 

 Van der Aa — Baldamus. 1875
 Balde — Bode. 1875
 Bode — von Carlowitz. 1876
 Carmer — Deck. 1876
 Von der Decken — Ekkehart. 1877
 Elben — Fickler. 1877
 Ficquelmont — Friedrich Wilhelm III. von Sachsen-Altenburg. 1878
 Friedrich I. von Sachsen-Altenburg — Gering. 1878
 Geringswald — Gruber. 1879
 Gruber — Hassencamp. 1879
 Hassenpflug — Hensel. 1880
 Hensel — Holste. 1880
 Holstein — Jesup. 1881
 Jetzer — Kähler. 1881
 Kähler — Kircheisen. 1882
 Kircher — v. Kotzebue. 1882
 Krabbe — Lassota. 1883
 Lassus — Litschower. 1883
 v. Littrow — Lysura. 1884
 Maaß — Kaiser Maximilian II. 1884
 Kurfürst Maximilian I. — Mirus. 1885
 Mirus — v. Münchhausen. 1885
 v. Münchhausen — v. Noorden. 1886
 van Noort — Ovelacker. 1887
 Ovens — Philipp. 1887
 Philipp (III.) von Hessen — Pyrker. 1888
 Quad — Reinald. 1888
 Reinbeck — Rodbertus. 1889
 v. Rodde — v. Ruesch. 1889
 v. Rusdorf — Scheller. 1890
 Scheller — Karl Schmidt. 1890
 Karl v. Schmidt — G. E. Schulze. 1891
 Hermann Schulze — G. Semper. 1891
 Senckenberg — Spaignart. 1892
 Spalatin — Steinmar. 1893
 Steinmetz — Stürenburg. 1893
 Sturm (Sturmi) — Thiemo. 1894
 Thienemann — Tunicius. 1894
 Tunner — de Vins. 1895
 Vinstingen — Walram. 1896
 Walram — Werdmüller. 1896
 Werenfels — Wilhelm d. Jüngere, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. 1897
 Wilhelm d. Jüngere, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg — Wölfelin. 1898
 Günzelin von Wolfenbüttel — Zeis. 1898
 Zeisberger — Zyrl; Nachträge bis 1899: v. Abendroth — Anderssen. 1900
 Nachträge bis 1899: Graf J. Andrassy — Fürst Otto von Bismarck. 1902
 Nachträge bis 1899: v. Bismarck-Bohlen — Dollfus. 1903
 Nachträge bis 1899: Döllinger — Friedreich. 1904
 Nachträge bis 1899: Kaiser Friedrich III. — Hanstein. 1904
 Nachträge bis 1899: Harkort — v. Kalchberg. 1905
 Nachträge bis 1899: Kálnoky — Lindner. 1906
 Nachträge bis 1899: Linker — Paul. 1906
 Nachträge bis 1899: Paulitschke — Schets. 1907
 Nachträge bis 1899: Scheurl — Walther. 1908
 Nachträge bis 1899: Wandersleb — Zwirner. 1910
 Generalregister. 1912

Див. також 
 Шаблон:ADB

Бібліографія 
 Allgemeine Deutsche Biographie (ADB/NDB)  Auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. hrsg. durch die Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Duncker & Humblot, Leipzig 1.1875-56.1912, 1967–1971 (Repr.). (online-images)
 Hans Günter Hockerts: Vom nationalen Denkmal zum biographischen Portal, ADB und NDB.  In: Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg): Akademie aktuell. Heft 02, 2008, S. 19-22. (PDF; 265 kB)
 Max Thamm: Epilog zur «Allgemeinen Deutschen Biographie». Albrecht, Brieg 1905

Посилання 

 Deutsche Biographie 
 Biographie-Portal 

Німецькі словники
Німецькі енциклопедії
Німецькомовні енциклопедії
Онлайн бази даних
Біографічні словники